Мохово́е о́зеро — название нескольких озёр:

 Белоруссия
 Моховое озеро — в Витебской области, в Полоцком районе, в бассейне реки Туровлянки.
 Моховое озеро — в Витебской области, в Россонском районе, в бассейне реки Нищи.

 Казахстан
 Моховое озеро — в Северо-Казахстанской области, в Кызылжарском районе, в Куйбышевском сельском округе.
 Моховое озеро — в Северо-Казахстанской области, в Кызылжарском районе, в Новоникольском сельском округе.

 Россия
 Моховое озеро — в Сахалинской области, на территории Томаринского городского округа, на острове Сахалин.
 Моховое озеро — в Смоленской области, в Духовщинском районе, к востоку от Смоленского водохранилища.
 Моховое озеро — в Татарстане, в Лаишевском районе.

См. также 
 Моховое Озеро (значения) — о населённых пунктах